Bill Johnson (contrabassist) (1874–1972), Amerikaanse jazzmuzikant en orkestleider
 Bill Johnson (banjospeler) (1905–1955), Amerikaanse jazzmuzikant
 Bill Johnson (saxofonist) (1912–1960), Amerikaanse jazzmuzikant en arrangeur
 Bill Johnson (schrijver) (1956), Amerikaanse sciencefiction-auteur
 Bill Johnson (alpineskiër) (1960–2016), Amerikaanse alpineskiër
 Bill Johnson (footballspeler, 1916) (1916–2002), Amerikaanse Americanfootballspeler (defensive end)
 Bill Johnson (footballspeler, 1926) (Tiger; 1926–2011), Amerikaanse Americanfootballspeler (center en hoofdcoach)
 Bill Johnson (footballspeler, 1936) (William Marvin Johnson; 1936–2020), Amerikaanse Americanfootballspeler (guard)
 Bill Johnson (cameraman) (1938–2000), Amerikaanse cameraman
 Bill Johnson (basketballer) (* 1949), Canadese basketbalspeler
 Bill Johnson (politicus) (* 1954), Amerikaanse politicus
 Bill Johnson (footballspeler, 1960) (William Thomas Johnson; * 1960), Amerikaanse Americanfootballspeler (runningback)
 Bill Johnson (footballspeler, 1968) (William Edward Johnson; * 1968), Amerikaanse Americanfootballspeler (defensive tackle)
 Bill Johnson (acteur), Amerikaanse acteur
 Bill Johnson (ijshockeyspeler), Canadese ijshockeyspeler
 Bill Johnson (filmeditor), Amerikaanse filmeditor
 Bill Johnson (filmproducent), Amerikaanse filmproducent